ACPT steht für:
 American Crossword Puzzle Tournament, ältestes US-amerikanisches Kreuzworträtsel-Turnier
 Apple Certified Portable Technician, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Apple
 Ditrans,polycis-polyprenyl diphosphate synthase ((2E,6E)-farnesyl diphosphate specific), Enzym in der Biosynthese von Dolichol

Abkürzung